Лягушка-путешественница (мультфильм, 1965) — режиссёр А. В. Котёночкин.
 Лягушка-путешественница (мультфильм, 1996) — режиссёр Валентин Караваев.